Макурап (Macuráp, Macurapi, Makuráp, Makurápi, Massaka) - язык тупи, на котором говорят на бору Поророка рек Риу-Бранку, Гуапоре и Мекенс штата Рондония в Бразилии.

Фонология

Гласные

Согласные

Примечания

Ссылки 
 Макурап на Ethnologue

Языки Бразилии
Тупи языки